

Anno 
 440 o 440 a.C.

Codici 
 440 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Elginfield Observatory, di London, nella provincia dell'Ontario, in Canada

Matematica 
 440 – numero